Esta é uma lista dos elencos que disputaram a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2013.

Treinador:  Mohamed Youssef

 

 ()

Treinador:  Cuca

 ()

Treinador:  Ramon Tribulietx

 ()

Treinador:  Pep Guardiola

 ()

Treinador:  Marcello Lippi

 ()

Treinador:  José Guadalupe Cruz

 ()

Treinador:  Faouzi Benzarti

 ()

Ligações externas 
 

Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2013